

Astronomia
 2205 Glinka – asteroide della fascia principale
 cratere Glinka – cratere sulla superficie di Mercurio

Cinema
Glinka – film del 1946 diretto da Leo Arnštam
il compositore Glinka – film del 1952 diretto da Grigorij Vasil'evič Aleksandrov

Geografia
Glinka – capoluogo del Glinkovskij rajon

Persone
Małgorzata Glinka – ex pallavolista polacca
Michail Ivanovič Glinka – compositore russo